Ива́н Васильевич Плато́нов:

 Платонов, Иван Васильевич (в монашестве Иннокентий; ок. 1773—1842) — архимандрит московского Богоявленского монастыря, профессор богословия в Московском университете.
 Платонов, Иван Васильевич (1805—1890) — российский правовед, профессор Харьковского университета.